
Карпухин (женская форма Карпухина) — русская фамилия. Происходит от мирского имени Карпуха, которое, в свою очередь, является одним из производных от крестильного мужского имени Карп (в переводе с греческого означает «плод»).

Персоналии 
 Карпухин, Александр Павлович (род. 1990) — российский баскетболист.
 Карпухин, Василий Дмитриевич (1901—1968) — советский военный деятель.
 Карпухин, Виктор Фёдорович (1947—2003) — советский военнослужащий, командир Группы «А» (Альфа).
 Карпухин, Евгений Дмитриевич (род. 1973) — российский дзюдоист.
 Карпухин, Иван Егорович (род. 1936) — советский и российский поэт, писатель, учёный-фольклорист.
 Карпухин, Илья Игоревич (род. 1998) — российский хоккеист.
 Карпухин, Михаил Терентьевич (1921—1979) — Герой Советского Союза.
 Карпухин, Олег Иванович (род. 1946) — советский и российский партийный, государственный и общественный деятель, учёный-социолог и культуролог.
 Карпухин Павел Дмитриевич (род. 1990) — российский хоккеист.
 
 Карпухин, Сергей Иванович (род. 1960) — российский режиссёр, сценарист, продюсер, художник, архитектор.
 Карпухин, Юрий Алексеевич (в монашестве Иона; 1941—2020) — епископ РПЦ, епископ Астраханский и Камызякский, глава Астраханской митрополии.
 Карпухин, Юрий Иванович (род. 1954) — советский и российский регбист.

 Карпухина, Елена Алексеевна (род. 1951) — советская гимнастка, тренер-преподаватель, скульптор, писатель, поэт, бард.

Другое 
 «Карпухин» — советский художественный фильм (1972) режиссёра Владимира Венгерова.

См. также 
 
 Карпушкин

Литература 
  (в пер.)

Ссылки 
 Происхождение фамилии Карпухин